Günter Althaus (* 12. September 1967 in Korbach, Hessen) ist ein deutscher Manager Unternehmer und Funktionär.

Leben 
Günter Althaus wurde 1967 in Korbach geboren und absolvierte im Jahr 1986 das Abitur am Gymnasium Alte Landesschule in Korbach. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann war er 1989 im Kreditgeschäft der Waldecker Bank in Korbach tätig und studierte berufsbegleitend an der Bankakademie in Kassel. Weitere Stationen waren die Dozentur am genossenschaftlichen Bildungsinstitut in Kassel und die Arbeit in der Unternehmensberatung des Genossenschaftsverbands Frankfurt. Seit 1998 hat Althaus unterschiedliche Führungsfunktionen in Beratungs- und finanzwirtschaftlichen Unternehmen übernommen. Von 2003 bis 2014 war er Mitglied der Geschäftsführung der DZB BANK und von 2014 bis 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bank. Zudem war er seit 2006 bis 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Aktivbank und von 2010 bis 2019 dessen Vorsitzender.  

Im Jahr 2009 übernahm er den Vorstandsvorsitz der ANWR GROUP und trat im Mai 2016 als Nachfolger von Wilfried Hollmann die Präsidentschaft des Mittelstandsverbundes/ ZGV an. Am 7. November 2017 wurde Günter Althaus zum neuen Präsidenten des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes gewählt.

Seit 2019 ist Günter Althaus als Unternehmer tätig. Gemeinsam mit seinen beiden Söhnen gründete er die Familienholding ALVer GmbH, in der die Familie ihre Beteiligungen bündelt. Zu den Beteiligungen gehören u.a. EMC hoch 2 GmbH, Verbundgruppe Assima hoch 2 GmbH, Infinity Financial Solutions GmbH, Datamotor GmbH sowie Jams4Change GmbH.

Ämter 
Günter Althaus war 1991 Dozent am Genossenschaftlichen Bildungsinstitut in Kassel. Beim Genossenschaftsverband in Frankfurt war er ab 1994 als Unternehmensberater für Banken tätig, 1996 wurde er zudem Abteilungsleiter Marketing & Vertrieb des Genossenschaftsverbandes. Geschäftsführer der GenoConsult GmbH wurde Althaus 1998. Zwei Jahre später wurde er Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Münchner Bank. Althaus war ab 2003 Mitglied der Geschäftsführung DZB BANK, 2014 wechselte er in den Aufsichtsrat als dessen Vorsitzender.

Im Aufsichtsrat der BICO Zweirad Marketing GmbH war er von 2008 bis 2017. Im Aufsichtsrat der Quick Schuh mbH +Co KG war er von 2010 bis 2016. Von 2012 bis 2017 war er Mitglied im Verbandsrat Genossenschaftsverband e.V. Frankfurt. Mitglied des Aufsichtsrats der Garant Möbel GmbH war er von 2013 bis 2016. Danach war er für zwei Jahre, von 2014 bis 2016, Mitglied des Verbandsrats des DGRV, seit 2016 stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Von 2016 bis 2019 war er Präsident des Mittelstandsverbunds – ZGV, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ServiCon eG und Mitglied des Präsidiums Handelsverband Deutschland – HDE e.V. Ein Jahr später wurde er zudem Präsident des DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

Von 2017 bis 2019 war er Mitglied des Aufsichtsrates der Akademie Deutscher Genossenschaften, ab 2018 stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. Von 2017 bis 209 war er zudem Mitglied im Verwaltungsrat von Pflanzen Kölle. Seit 2010 ist Althaus Mitglied im Beirat der Hochschule Worms, Fachbereich internationales Handelsmanagement. Von 2006 bis 2010 hatte er dort zudem einen Lehrauftrag für Finanzierung. Von 2021 bis 2022 war er zunächst Beirat und dann Beiratsvorsitzender von The Platform Group.

Veröffentlichungen 
 Die Eigenkapital-Lüge: eine Tradition beenden – sieben mal besser finanzieren ; Kurz-Coaching für den Mittelstand.  Fachverl. Verlag-Gruppe Handelsblatt. 1996, ISBN 3-7754-0239-X.
 Evolve Management: Heute für morgen Initiative entwickeln. 2020, ISBN 978-3871512520

Einzelnachweise 

Manager (Deutschland)
Unternehmer (Deutschland)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren 1967
Mann